74-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1921 году, расформирована в 1942 году;
 74-я стрелковая Киевско-Дунайская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия — сформирована в 1942 году, расформирована в 1946 году;
 74-я гвардейская стрелковая Нижнеднепровская ордена Богдана Хмельницкого дивизия — сформирована в 1943 году, расформирована в 1946 году